Logelin ist der Familienname folgender Personen:

 Mathias Logelin (1907–1999), luxemburgischer Kunstturner
 Yolande Logelin (um 1922–2016), französische Tischtennisspielerin